Serov kan syfta på:

 Serov – en stad i Sverdlovsk oblast i Ryssland

Personer
 Aleksandr Serov (1820–1871), en rysk tonsättare
 Valentin Serov (1865–1911), en rysk konstnär, son till tonsättaren Aleksandr Serov

Se även
Serover – ett släkte i underfamiljen Caprinae